Дзё — боевой шест во многих восточных единоборствах
 Дзё — японская мера длины.

Персоналии 
 Дзё, Сёдзи (род. 1975) — бывший японский футбольный нападающий.
 Дзё, Тацуя (1931—1995) — японский сэйю.